Harri Koskela – ex lottatore finlandese
 Lauri Koskela – lottatore finlandese
 Pekka Koskela – pattinatore di velocità su ghiaccio finlandese
 Tero Koskela – ex calciatore finlandese
 Toni Koskela – allenatore di calcio ed ex calciatore finlandese